Христоф Зигварт: Зигварт, Христоф Вильгельм фон (1789—1844) — профессор философии в Тюбингене.
 Зигварт, Христоф фон (1830—1904) — немецкий философ-логик, близкий к неокантианству; профессор философии в Тюбингене. Сын философа Христофа Вильгельма фон Зигварта.